Erbe peut faire référence à :
 Erbé, commune italienne
 ERBE, société holding
 Rielo de le Erbe, canal de Venise
 Kathryn Erbe, actrice américaine